Roland Alexandre peut désigner :
 Roland Alexandre (1921-1944), résistant français ;
 Roland Alexandre (1927-1956), acteur français.